Edgard peut faire référence à :

Prénom 

 Edgard Bouillette, peintre français 
 Edgard Boutaric, historien français
 Edgard Colle, joueur d'échecs belge, sextuple champion de Belgique
 Edgard De Caluwé, cycliste belge
 Edgard Derouet, affichiste français
 Edgard Farasyn, peintre, aquarelliste et graveur 
 Edgard Frankignoul, industriel belge
 Edgard Gunzig est un physicien et cosmologiste d'origine belge
 Edgard de Larminat,  général français
 Edgard Missiaen, homme politique belge
 Edgard Naccache, peintre tunisien
 Edgard Pillet est un artiste plasticien français
 Edgard Pisani, homme politique français
 Edgard Poelmans, footballeur belge
 Edgard Tytgat est un peintre belge
 Edgard Sorgeloos, coureur cycliste belge, professionnel de 1951 à 1966
 Edgard de Trentinian, militaire français
 Edgard Varèse, compositeur français naturalisé américain

 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Edgard.

Œuvre 
 Edgard et sa bonne, comédie en un acte mêlée de couplets d'Eugène Labiche

Marque 
 Edgard, le réseau interurbain du département du Gard

Lieu 
 Edgard, ville de la Louisiane située à l'ouest de La Nouvelle-Orléans.
 Stade Edgard De Smedt, ancien stade de football belge